Резолюция 230 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций была единогласно принята 7 декабря 1966 года после принятия к сведению заявления Барбадоса на членство в Организации Объединённых Наций. Совет рекомендовал Генеральной ассамблее принять Барбадос в члены Организации Объединённых Наций.

Предыстория 
Эррол Бэрроу пришел на смену Грантли Адамсу на посту лидера страны в 1966. На этой должности Бэрроу привел Барбадос к объявлению независимости от Великобритании.

До этого он, создав в 1955 году Демократическую лейбористскую партию Барбадоса. Будучи её лидером, он сначала стал премьером Барбадоса в статусе колонии, а в 1966 году начал переговоры с Великобританией о предоставлении независимости стране. 30 ноября 1966 года Барбадос объявил о своей независимости и практически сразу же стала членом ООН.

Примечания

Ссылки 
Текст резолюции на сайте undocs.org
 

1966 год на Барбадосе
Декабрь 1966 года
Резолюции Совета Безопасности ООН
Внешняя политика Барбадоса
История Барбадоса
Резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с Барбадосом